Herpestoidea (мангустуваті) — надродина хижих ссавців, до якої входять 3 сучасні родини (фаланукові, мангустові й гієнові).

Систематика 
Herpestoidea
 Eupleridae
 Herpestidae
 Hyaenidae
 Lophocyonidae
 †Percrocutidae

Філогенетичне дерево

Примітки 

Надродини ссавців
Котовиді